Albert Tyler (1872–1945) – amerykański lekkoatleta 
 Albert Tyler (biolog) (1906–1968) – amerykański biolog, uczeń i współpracownik T.H. Morgana